Паневежки окръг (; ; ) е окръг в Северна Литва. Заема площ от 7881 км2. Административен център е град Паневежис.

География 
Окръгът е част от етнографската област Аукщайтия. На север граничи с Латвия, на запад с Шяуляйски окръг, на юг с Каунаски и Вилнюски окръзи и на изток Утенски окръг.

Административно деление 
Окръгът е разделен на 6 общини.

Градска община:
 Паневежис
Районни общини:
 Община Биржай
 Община Купишкис
 Община Паневежис
 Община Пасвалис
 Община Рокишкис

Население 
Населението на окръга възлиза на 292 376 души (2004). Гъстотата е 37,1 души/км2.

Етнически състав

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Преброявяне на населението през 2011 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година:

Фотогалерия

Източници 

Окръзи в Литва